TUN steht als Abkürzung für:

 Technische Universität Nürnberg, seit 2018 im Aufbau
 Transistor Universal NPN, siehe Universaltransistoren und -dioden
 Tunesien, ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Air Tungaru, kiribatische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Tunis (IATA-Flughafencode)
 Tunnels over TCP/IP, ein virtueller Netzwerktreiber, siehe TUN/TAP

Tun steht für:
 aktives Handeln
 Tun (Einheit), altes britisches Volumen- und Gewichtsmaß
 Tun (Ort), Ortschaft in der Gemeinde Lidköping, Schweden
 ein Ehrentitel in der Malaiischen Sprache, siehe Malaiische Anreden und Ehrentitel #Tun
 tun, ein Zeitraum von 360 Tagen im Maya-Kalender, siehe Maya-Kalender #Zeiträume im Maya-Kalender

Personen:
 Zaw Linn Tun (* 1983), myanmarischer Fußballspieler
 Zaw Min Tun (* 1992), myanmarischer Fußballspieler
 Tony Tun Tun (* 1977), puerto-ricanischer Merenguemusiker

Siehe auch:
 Thun (Begriffsklärung)
 Toon (Begriffsklärung)
 Toone

Abkürzung